Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1984, které se konaly v Los Angeles ve Spojených státech amerických od 28. července 1984 do 12. srpna 1984. Těchto her se zúčastnilo 6797 sportovců ze 140 zemí ve 221 disciplínách v 23 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1984 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1984
1984